Karim Ben Amor est un nom notamment porté par :
 Karim Ben Amor (1964-), animateur de radio et télévision tunisien
 Karim Ben Amor, footballeur tunisien